Suore del Buon Pastore, di Crema
 Suore del Buon Pastore, di Milano
 Suore del Buon Pastore, di Piacenza
 Suore del Buon Pastore di Québec
 Religiose del Buon Pastore, di Angers
 Istituto del Buon Pastore, di Parma
 Suore di Gesù Buon Pastore, o Pastorelle